Nissel ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Nissel (1817–1900), Journalist und Schriftsteller
 Frank Nissel († 2014), deutsch-US-amerikanischer Verfahrenstechniker und Unternehmer 
 Franz Nissel (1831–1893), österreichischer Theaterautor
 Johann Georg Nissel († 1662), Philologe, Orientalist
 Reinhard Nissel (* 1944), deutscher Jurist und Politiker der LDDP; Staatssekretär